Штефан Бирталан (; ; родился 25 сентября 1948, Жибоу, Румыния) ― бывший румынский гандболист, тренер и государственный деятель в сфере спорта.

Бирталан, который является одним из представителей венгерского меньшинства Румынии, был назван одним из лучших игроков своего времени и признан Игроком года в мире в 1974, 1976 и 1977 годах.

Провел основную часть своей клубной карьеры в бухарестском «Стяуа», выиграв в его составе 15 Чемпионатов Румынии и 2 Кубка Румынии, а также получил титул чемпиона в Лиге чемпионов ЕГФ в 1977 году. Среди прочих его успехов следует отметить победы в двух Чемпионатах мира в 1970 и 1974 годах. На последнем из этих чемпионатов Бирталан также был признан лучшим бомбардиром с 43 голами.

Бирталан принял участие в трех Олимпийских играх и побывал на пьедестале в каждом из случаев: в 1972 году он был удостоен бронзовой медали, сыграв в одном из матчей турнира. Четыре года спустя он завоевал серебряную медаль, забив 32 гола в пяти матчах. В 1980 году он также выступил в составе румынской команды, игроки которой снова завоевали бронзовые медали. Он сыграл все шесть матчей и забил 23 мяча.

Спортивные достижения 
 Лига Румынии:
 Победитель: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
 Кубок Румынии:
 Победитель: 1981, 1985
 Лига чемпионов ЕГФ:
 Победитель: 1977
 Финалист: 1971
 Чемпионат мира по гандболу среди мужчин:
 Победитель: 1970, 1974
 Олимпийские Игры:
 Серебряный Призер: 1976
 Бронзовый Призер: 1972, 1980

Награды 
 Лучший бомбардир Чемпионата мира: 1974
 Игрок года в мире: 1974, 1976, 1977

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте databaseolympics.com
Родившиеся в 1948 году
Гандболисты Румынии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по гандболу